Saint-Alphonse, que corresponde en idioma francés con San Alfonso, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

( Quebec) 
 Saint-Alphonse, municipio de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Saint-Alphonse-de-Granby, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Alphonse-de-Liguori, localidad de Lanaudière.
 Saint-Alphonse-Rodriguez, municipio de Lanaudière.